BSK kan syfta på: 

 BSK – Boverkets handbok om stålkonstruktioner, se Bestämmelser för stålkonstruktioner
 BSK – ett spelkonvent som hålls i Borås på Allhelgonahelgen, se Borås spelkonvent
 BSK – ett omstritt samlingsbegrepp för ett antal sydslaviska språk, se Serbokroatiska
 BSK Arkitekter – ett arkitektkontor med säte i Stockholm
 Brödraskapet (BSK) – Sveriges första fängelsegäng, se Brödraskapet (kriminell organisation)
 BSk – en klimatkod i Köppens system